Pussel kan syfta på:

Pussel – ett spel
Pussel (TV-program) – ett TV-program
Pussel (musikalbum) – ett musikalbum av Thomas Di Leva
Pussel – en katt i berättelserna om Alfons Åberg.

Se även 
Pusselbitar
Pusseldeckare